Закопане () — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Закопане, в Малопольском воеводстве Польши. Имеет 3 платформы и 5 путей.

Конечная станция Линии №99 Хабувка — Закопане Польских государственных железных дорог (PKP). Исторически — на железнодорожной линии, идущей от Кракова, построенной в 1899 году, когда эта территория была в составе Австро-Венгрии. Станция открыта в 1899 году.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl 
 Информации в базе bazakolejowa.pl 
 Информации в базе semaforek 
 Фотографии в базе fotopolska.eu

Железнодорожные станции, открытые в 1899 году
Железнодорожные станции в Малопольском воеводстве
Закопане